Centerville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Centerville Township (Arkansas)
 Centerville Township (Kansas)
 Centerville Township (Michigan)
 Centerville Township (South Dakota)